Grekowa ist der Familienname folgender Personen:

 I. Grekowa (eigentlich Jelena Sergejewna Wentzel; 1907–2002), sowjetische Mathematikerin und Schriftstellerin
 Jewgenija Grekowa (* 1974), russische Opern- und Konzertsängerin, siehe Evgenia Grekova